Cerreto Sannita
Prata Sannita
Canosa Sannita
Colle Sannita
Pesco Sannita
Poggio Sannita
Sant'Elena Sannita
San Martino Sannita

Desambiguação